Fraser kan som auktorsförkortning betyda:

 Louis Fraser
 Charles Fraser
 Frederic Charles Fraser
 Lilian Ross Fraser
 Samuel Victorian Fraser
 John Fraser

Robotskapade auktorsförkortningar